Miklós Perényi – violoncellista ungherese
 Edit Weckinger-Perényi – ginnasta ungherese
 Jószef Perényi –  calciatore rumeno, fino al 1943 ungherese, centrocampista